FAST steht als Abkürzung für:

 Fabbrica Automobili Sport Torino, ehem. ital. Hersteller
 Farnborough Air Sciences Trust, Museum
 NASDAQ-Symbol von Fastenal
 Fleet Antiterrorism Security Team, Spezialeinheit des US Marine Corps

FAST steht in Technik und Wissenschaft für:

 Fast AQM Scalable TCP, Netzwerk-Protokoll
 Fast Auroral Snapshot Explorer, eine NASA-Mission
 Fast Search and Transfer, Microsoft-Tochterunternehmen
 Field Assisted Sintering Technology, siehe Spark Plasma Sintering
 FAST (Radioteleskop)
 Flash-Assisted Storage Technology, siehe Hybridfestplatte
 Interest-Operator (Bildverarbeitung)
 FIX-Protokoll#FAST-Datenformat, Streaming-Protokoll
 Final Approach Spacing Tool, Fluglotsen-Software, siehe TRACON

FAST steht in der Medizin für:

 Face, Arms, Speech, Time, siehe Schlaganfall#Diagnostik
 First Access for Shock and Trauma, siehe Intraossärer Zugang#FAST 1
 Focused Assessment with Sonography for Trauma, Ultraschalldiagnostik
 Functional Assessment Staging, siehe Global Assessment of Functioning, Demenz-Test

Fast ist der Familienname folgender Personen:

 Alexia Fast (* 1992), kanadische Schauspielerin
 Barbara G. Fast (* 1953), amerikanische Major General
 Boris de Fast, französischer Bühnen- und Filmschauspieler, Drehbuchautor, Filmeditor und Maskenbildner
 Brad Fast (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Christa Fast (1942–2006), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Dietrich Fast (* 1985), deutscher Pokerspieler
 Emelie Fast (* 2004), schwedische Schwimmerin
 Ernst Fast (1881–1959), schwedischer Leichtathlet
 Franziska Fast (1925–2003), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Heinold Fast (1929–2015), deutscher mennonitischer Theologe
 Howard Fast (1914–2003), amerikanischer Schriftsteller
 Jesper Fast (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler
 Julius Fast (1919–2008), US-amerikanischer Autor
 Larry Fast (* 1951), amerikanischer Musiker und Komponist
 Omer Fast (* 1972), israelischer Künstler 
 Renata Fast (* 1994), kanadische Eishockeyspielerin
 Sven-Bernhard Fast (* 1951), schwedischer lutherischer Bischof
 Victoria Fast (* 1985), deutsche Schauspielerin kenianischer Herkunft

Siehe auch:

Abkürzung